oder  ( letzter Ausweg) steht für:

 Ultima Ratio, der letzte Ausweg

Filme:
 Club Sandwich (Film) (Originaltitel Last Resort), eine US-amerikanische Komödie von Zane Buzby (1986)
 Sam und Dave – Zwei Ballermänner auf Tauchstation (Originaltitel Last Resort), eine US-amerikanische Komödie aus der Filmreihe National-Lampoon-Filmreihe von Rafal Zielinski (1994)
 The Last Resort (1996), ein US-amerikanischer Independentfilm von Lyman D. Dayton (1996)
 Zuflucht in Shanghai (Originaltitel The Port of Last Resort), ein österreichisch-US-amerikanischer Dokumentarfilm (1998)
 The Last Resort (2000), ein britischer Liebesfilm von Pawel Pawlikowski (2000)
 The Last Resort (2006), ein australischer Mystery-Thriller von David Farrell (2006)
 The Last Resort (2009), ein US-amerikanischer Horror-Thriller von Brandon Nutt (2009)

Fernsehserien:
 Die letzte Hoffnung (Fernsehserie) (Originaltitel The Court of Last Resort), eine US-amerikanische Krimiserie des Senders NBC (1957 bis 1958)
 The Last Resort (US-Fernsehserie), eine US-amerikanische Comedyserie des Senders CBS (1979 bis 1980)
 The Last Resort with Jonathan Ross, eine britische Late-Night-Show (1987 bis 1988)
 The Last Resort (australische Fernsehserie), eine australische Fernsehserie (1988 bis 1989)
 Last Resort (Fernsehserie), eine US-amerikanische Dramaserie des Senders ABC (2012)

Musik:
 The Last Resort (Band), britische Oi!-Band
 Last Resort Production, Musikprojekt von Jimmy Van de Velde und Sébastien Léger
 The Last Resort (Trentemøller), Musikalbum des dänischen Techno- und Houseproduzenten Trentemøller
 Last Resort (Lied), Lied der Nu-Metal-/Alternative-Rock-Band Papa Roach
 The Last Resort (Lied), Lied der Rockband Eagles